Тофик Абба́сов: Аббасов, Тофик Абасович (род. 1949) — советский футболист, тренер
 Аббасов, Тофик Мохсен оглы (род. 1959) — телеведущий, политический обозреватель, заслуженный журналист Азербайджана.